Blutiger Engel heißen die Filme
 Blutiger Engel (1985), kanadischer Kriminalfilm (A Judgment in Stone)
 Blutiger Engel (1990), US-amerikanisches Melodram (Descending Angel)